A 2008-as olasz Formula–3-as bajnokság volt a sorozat 44. kiírása. A szezon május 10-én kezdődött és október 19-én ért véget. Nyolc fordulóból, összesen tizenhat futamból állt. A győztes Mirko Bortolotti lett, Edoardo Piscopo és Salvatore Cicatelli előtt.

Az első három helyezett, a bajnokságban elért sikereik elismeréseként egy ajándék tesztet kapott Fioranóban a Formula–1-es Ferrari-istállóval. Bortolotti legjobb körideje 0:59.111 volt, a legjobb, amit az F2008-assal valaha futottak a pályán.

Versenyzők, csapatok

Végeredmény

Források

Külső hivatkozások 
 Az olasz Formula–3-as bajnokság hivatalos honlapja

F